Die Serie A 1948/49 war die 17. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 19. September 1948. Der letzte Spieltag war am 5. Juni 1949. Die Saison als Meister beendete der AC Turin und konnte damit seinen Vorjahrestitel verteidigen. Als Aufsteiger kamen die AC Padua, die US Palermo und Novara Calcio aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B absteigen mussten der FC Modena und die US Livorno. Die Saison wurde überschattet durch den Flugzeugabsturz von Superga, bei dem die gesamte Mannschaft des Grande Torino vom AC Turin, der den italienischen Fußball der vorherigen Jahre dominiert hatte, starb.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1948/49
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1948
Fußballsaison 1948/49